Julianenhof steht für:
 Julianenhof (Havelberg), Wohnplatz der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Julianenhof (Märkische Höhe), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Märkische Höhe, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Julianenhof (Temmen-Ringenwalde), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Temmen-Ringenwalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg